Влади́мир Афана́сьев:
 
 Афанасьев, Владимир Андреевич (1924—1978) — советский артиллерист, полный кавалер ордена Славы.
 
 
 Афанасьев, Владимир Ильич (1921—1979) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Афанасьев, Владимир Никитич (Уолтер Афанасьефф; род. 1958) — американский композитор, музыкальный продюсер.
Афанасьев, Владимир (псевдоним Нигатив, род. 1981) — музыкант и рэпер, участник группы «Триада».